Eleanor « Ellie » Raye Bishop est un personnage fictif de la série américaine NCIS : Enquêtes spéciales interprété par Emily Wickersham. Elle apparaît de l'épisode 9 de la onzième saison au dernier épisode de la dix-huitième saison. Elle remplace Ziva David.

Biographie 

Ellie Bishop naît courant 1985 grandit dans l'Oklahoma. Elle est la benjamine d'une fratrie de quatre enfants — elle est d'ailleurs la seule fille —. Elle est mariée à un certain Jake mais peu d'informations relatives à sa vie privée sont connues, et elle reste muette face aux questions de Tony sur le sujet.

Ellie commence sa carrière en tant qu'analyste déployée au Moyen-Orient pour la NSA, où elle pratique du profilage criminel. Avant de rejoindre ce service, elle a postulé au NCIS ; son offre reste infructueuse, c'est d'ailleurs Gibbs qui la rejette quand il assurait la direction par intérim du NCIS.. Précurseur en matière d'analyse comportementale appliquée au terrorisme, elle sera la première à signaler la dangerosité de Benham Parsa, un des criminels marquants de la saison 11.

Durant sa carrière à la NSA, Ellie est aussi amenée à rédiger un rapport sur les techniques d'espionnage « non conventionnelles », en utilisant des objets de la vie courante (comme un stylo) à cette fin. Cette menace se réalisant au début de l'épisode 9 de la onzième saison, elle est amenée à collaborer avec l'équipe de Gibbs. En effet, un stylo-espion est découvert dans la poche de la secrétaire de la Navy, Sarah Porter, durant une conférence confidentielle au MTAC. La collaboration d'Ellie avec l'équipe du NCIS s'avérant concluante, Gibbs lui propose d'intégrer l'équipe.

D'abord agent de liaison, Bishop devient par la suite agent spécial du NCIS. Elle reprend ainsi le poste de Ziva, resté vacant depuis le début de la saison.

Elle s'intègre très vite à l'équipe. Dans l'épisode 10, elle sauve la fille de Fornell, Emily. Dans l'épisode 14, elle tient tête au terroriste élusif Benham Parsa. Elle lui échappe de peu, grâce à Gibbs, qui tue le criminel pour la sauver. Elle devient alors officiellement un agent spécial à part entière du NCIS.

Touchée pendant un échange de coups de feu dans l'épisode 15, elle évite la mort grâce à son gilet pare-balles. Il ne faut pas oublier que Ellie a de nombreuses interrogations vis-à-vis de Ziva David, et comprend de Gibbs qu'il a peur pour elle. Il la protège d'une mort qui a touché Kate Todd et supposément Ziva David.

On découvre lors du dernier épisode de la saison 18 qu'elle a volontairement fait fuiter un dossier classifié de la NSA, pour pouvoir travailler sous couverture pour Odette qui avait aidé Ziva par le passé. Bishop et Torres s'embrassent signe d'une relation récente entre eux .

Personnalité 
Ellie Bishop est une femme de terrain, très impliquée dans son travail, mais mal à l'aise en société et assez excentrique.

Ses lapsus et ses faux-pas sont source de moquerie. Au même titre que sa façon de travailler très spéciale — elle dépose ses feuilles et autres dossiers sur le sol et s'assoit par terre pour les étudier —. Surdouée et impulsive, elle s'intègre très bien à l'équipe et développe rapidement des rapports amicaux avec DiNozzo et McGee. Son humour bien particulier s'accompagne d'une rare candeur devant les relations humaines.

Elle est une femme courageuse, qui n'hésite pas à tenir tête à Gibbs quand elle l'estime nécessaire. Ressemblant physiquement à une Ziva blonde, sa personnalité se rapproche cependant davantage de celle de Kate Todd. Elle a le même talent pour le dessin et la même sensibilité aux émotions d'autrui. Mais contrairement à Kate et Ziva, dont les vies sentimentales restaient délibérément floues et complexes, Ellie met fin aux espoirs de Tony en affirmant dès son arrivée au NCIS être mariée (même s'il faudra attendre l'épisode Cloués au sol pour découvrir son mari Jake, avocat à la NSA, en chair et en os), de qui elle divorcera au cours de la saison 13 après qu'il l'aura trompée. 

À partir de la saison 15, avec l'arrivée dans l'équipe de l'agent Nick Torres, son comportement se met à changer. En effet elle ressemble de plus en plus à Ziva avec certaines attitudes (quand elle rentre dans les toilettes des hommes pour avoir une conversation avec Tim, ou quand elle tient tête à Gibbs). Sa relation avec Torres n'est pas sans rappeler celle de Tony et Ziva, notamment entre leur proximité et le fait que Torres soit plus vulnérable devant Ellie. Leur relation est plus du type frère/sœur, comme au début entre Tony et Ziva.

Notes et références 

Personnage de NCIS : Enquêtes spéciales
Personnage de fiction américain
Enquêteur de fiction

en:Ellie Bishop